Molekulska formula -{C18H23N}- se može odnositi na:

 Tolpropamin
 Trimetildifenilpropilamin